Бэнкрофт, Джордж (1800—1891) — американский историк и дипломат.
 Бэнкрофт, Джордж (1882—1956) — американский актёр.
  (род. 1942) — канадский химик, обладатель Мемориальной медали Резерфорда Королевского общества Канады (1980).